Comitatul Dakota, conform originalului Dakota County se paote referi la una din următoarele unități teritoriale

 Comitatul Dakota, Minnesota, din zona cunoscută ca Twin Cities Metropolitan Area, statul 
 Comitatul Dakota, Nebraska, din partea de nord-est a statului Nebraska